Kamienica [] ist der Name von Orten in Polen:

Kamienica (Powiat Limanowski), Dorf im Powiat Limanowski, Woiwodschaft Kleinpolen; Sitz der
Gmina Kamienica, Landgemeinde in der Woiwodschaft Kleinpolen
Kamienica nad Nysą Łużycką (Kemnitz), Dorf in der Gemeinde Trzebiel, Woiwodschaft Lebus
Kamienica (Stronie Śląskie) (Kamnitz), Dorf in der Gemeinde Stronie Śląskie, Woiwodschaft Niederschlesien
Kamienica (Paczków), Ortschaft in der Gemeinde Paczków, Powiat Nyski, Woiwodschaft Oppeln
Kamienica (Borzytuchom), Ortschaft in der Gemeinde Borzytuchom, Powiat Bytowski, Woiwodschaft Pommern
Kamienica (Woźniki), Ortschaft in der Gemeinde Woźniki, Powiat Lubliniecki, Woiwodschaft Schlesien
Kamienica (Bielsko-Biała), Stadtteil von Bielsko-Biała, Woiwodschaft Schlesien

Kamienica ist der Name von Flüssen in Polen:
Kamienica (Bóbr) (Kemnitz), linker Nebenfluss des Bober, Woiwodschaft Niederschlesien
Kamienica (Nysa Kłodzka) (Kamitzbach), rechter Nebenfluss der Nysa Kłodzka (Glatzer Neiße)
Kamienica (Słupia) oder Kamenz (Fluss), Nebenfluss der Słupia, Woiwodschaft Pommern
Kamienica Gorczańska, linker Zufluss des Dunajec, Woiwodschaft Kleinpolen

Siehe auch:
Kamenica, Kamenice
Stara Kamienica (Altkemnitz)
Kamnitz (hier auch zur Etymologie)